Liste der Baudenkmäler in Bergheim steht für:

 Liste der Baudenkmäler in Bergheim, NRW
 Liste der Baudenkmäler in Bergheim (Oberbayern), Bayern
 Liste der Baudenkmäler in Augsburg-Bergheim, Bayern